Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1983 года — сорок третий чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 16 ноября по 12 декабря в Вильнюсе.

18 участниц: призёры 42-го чемпионата, победительницы полуфиналов, персонально приглашённые: Нона Гаприндашвили и Н. Гуриели, по кандидатскому списку — К. Багинскайте и С. Матвеева. После 5 туров лидировала Гуриели (5 очков), после 14 — Л. Мучник, выигравшая все партии в 7—14-м турах. Перед заключительным туром Е. Ахмыловская, Гаприндашвили и Мучник имели по 11½ очков, Гуриели — 11. В последнем туре из лидеров выиграла лишь Гаприндашвили, которая в 4-й раз стала чемпионкой страны, — 12½ очков. 2—3-е места разделили Ахмыловская, Мучник по 12 очков.

Примечательные партии 
Н. Гаприндашвили — М. Литинская

Таблица

Литература 
 
 Журнал «64 — Шахматное обозрение», Номер 2, январь 1984 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1983 год в шахматах
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Чемпионаты СССР в 1983 году
Ноябрь 1983 года
Декабрь 1983 года
1983 год в Литве
Соревнования по шахматам в Литве